Amada García Rodríguez – politica e antifascista spagnola
 Augustín García Rodríguez – ex calciatore messicano
 Carlos García Rodríguez – ex pugile cubano
 Daniel García Rodríguez – calciatore spagnolo
 Francisco Tomás García Rodríguez – ex ciclista su strada spagnolo
 Juan de la Caridad García Rodríguez – cardinale e arcivescovo cattolico cubano
 Juan José García Rodríguez – cestista dominicano
 Víctor Manuel García Rodríguez – ex calciatore spagnolo